There Must Be Another Way (ou Einaiych) (Deve Haver Uma Maneira Melhor),  é uma música interpretada por Noa & Mira Awad. Foi a música escolhida por Israel para representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009.

A música foi apresentada na 1º Semi-Final, passando à Grande Final.

Ligações externas
 original em Inglês, árabe e hebraico 
 

Canções do Festival Eurovisão da Canção